Toledano peut désigner :

Patronymes 
 Blanca Toledano (née en 2000), nageuse synchronisée espagnole ;
 Éric Toledano (né en 1971), réalisateur français ;
 Joan Bernet Toledano (1924-2009), dessinateur de bandes dessinées espagnol ;
 Marc Toledano (1917-1986), résistant et écrivain français ;
 Philippe Toledano (19?-), réalisateur français ;
 Ralph Toledano (1951-), homme d'affaires français, ancien PDG de Chloé, passé par Puig, et président de la Fédération française de la couture ;
 Shmuel Toledano (1921-2022), politicien israélien ;
 Sidney Toledano (né en 1951), homme d'affaires, DG de Christian Dior ;  
 Yoram Toledano (1967-), acteur israélien.

Toponymes 
 Costa El Toledano, localité rurale argentine située dans le département de San Rafael, province de Mendoza.

Voir aussi 
 Toledano, le nom donné initialement aux habitants de la ville de Tolède.

Lien externe 
  

Patronyme hispanique
Patronyme séfarade